Amerikai Egyesült Államok
 Boyd (Indiana)
 Boyd (Iowa)
 Boyd (Kansas)
 Boyd (Kentucky)
 Boyd (Minnesota)
 Boyd (Missouri)
 Boyd (Oregon)
 Boyd (Texas)
 Boyd (Wisconsin)